Юрий Иванович Уманец (род.  , совхоз имени Яковлева, теперь Курской области, Российская Федерация) — украинский деятель, стропальщик Херсонского судостроительного завода. Народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился в семье рабочего. Образование среднее.

В 1952-1956 годах — ученик слесаря, слесарь цеха № 9 Херсонского судостроительного завода.

В 1956-1958 годах — служба в Советской армии.

С 1958 года — слесарь, свердлувальник, крановщик, стропальщик Херсонского судостроительного завода (производственного объединения имени 60-летия ВЛКСМ).

Член КПСС с 1966 по 1991 год.

18.03.1990 избран народным депутатом Украины, 2-й тур 43,94% голосов, 11 претендентов. Входил в группу «Согласие-Центр». Член Комиссии ВР Украины по вопросам государственного суверенитета, межреспубликанских и межнациональных отношений.

Потом — на пенсии.

Ссылки 

 Уманец Юрий Иванович
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся 6 июня
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Родившиеся в Курской области
Члены КПСС